Guédiawaye est une zone administrative du Sénégal, elle regroupe sur une même zone :
un département
un arrondissement
une ville